Anna Cazurra (1965) és compositora i musicòloga catalana. Va estudiar piano i violí al Conservatori Municipal de Barcelona i composició amb Josep Soler. Ha centrat la seva investigació en la reconstrucció històrica de la música hispànica i en la recuperació del patrimoni musical espanyol i aquest aspecte del seu desenvolupament professional ha influït clarament en la seva obra. El seu catàleg d'obres té com a títols destacats Psalms (2002) per a soprano i orquestra, Évora, primera suite (2000-2002), Atlàntida (2004) per a piano i orquestra de cordes, o l'òpera Ioann Adervarul (2008).

Referències 

Pianistes catalans
Músics catalans del sud contemporanis
Alumnes del Conservatori Municipal de Barcelona
Musicòlegs catalans del sud contemporanis
Pianistes espanyols